Vireux peut faire référence à :
Vireux-Molhain, commune française du département des Ardennes, sur la rive gauche de la Meuse ;
Vireux-Wallerand, commune française du département des Ardennes, voisine de la précédente, sur la rive droite de la Meuse ;
le mont Vireux, situé dans les Ardennes françaises, sur la commune de Vireux-Molhain.